Rians (Cher)
 Rians (Var)

Zie ook:
 Kanton Rians